Batmönch ist der Familienname folgender Personen:

 Atschbadrach Batmönch (* 1994), mongolischer Skilangläufer, siehe Batmönchiin Atschbadrach
 Dschambyn Batmönch (1926–1997), mongolischer Staatsführer